Osoby noszące nazwisko Suszko:

 Elżbieta Kaufman-Suszko – polska działaczka państwowa i samorządowa
 Jerzy Suszko – chemik-organik, profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 Jerzy Suszko – dziennikarz sportowy, scenarzysta filmowy
 Roman Suszko – ukraiński działacz wojskowy i polityczny
 Roman Suszko – polski matematyk